Herten pode se referir a:

Herten - município da Alemanha do estado de Renânia do Norte-Vestfália.
Herten (povoado) - povoado da Alemanha, pertencente ao município de Rheinfelden.
Herten - município da Holanda.
Herten - município da Bélgica.
Herten - cidade da Suíça.

Desambiguação